Донское — село в Тамбовском районе Тамбовской области России. 

Административный центр Донского сельсовета.

География 
Расположено на реке Цна, на северо-восточной границе города Тамбова, примыкая к Октябрьскому внутригородскому району.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % от жителей.

История 

Донское — старинное поселение. Ему насчитывается более 370 лет. Возникновение села было связано с возведением оборонительной черты и строительством крепости Тамбов в первой половине XVII века. В прошлом за селом было закреплено два названия: Пяшкильская слобода и Донская слобода. Первое название происходило от ручья Пяшкиль, который протекает через село и впадает в реку Цну. Название Донская слобода говорит о том, что первыми поселенцами были донские казаки, нёсшие караульную службу.

В 70-х годах XVII века в слободе насчитывалось 92 двора(примерно 400 жителей), из них 72 двора — Хоперские казаки, 9 дворов — солдаты. Пригородное положение и наличие тракта Тамбов — Моршанск, проходившего через село, способствовало развитию извоза.В 1670 осенью в с Донском гостил атаман Никифор Черток ( Дядя Степана Разина)  разгромивший перед этим царские войска в селе Бокино.20 августа 1919 года жители села радостно встречали  казаков генерала Константина Константиновича Мамантова  которые остались на постой после разгрома большевиков в Тамбове ,жители села провожали казаков до с Селезни где казаки взорвали артиллерийские склады Красной Армии.

Образование 
Начало образованию в селе Донское положила церковно-приходская школа, появившаяся в 1876 году. После революции она стала начальной и существовала в таком статусе до 1931 года. В 1931 году стала семилеткой, а с 1960 года - восьмилеткой. В это время она располагалась в нескольких зданиях, находящихся недалеко друг от друга, что было очень неудобно для осуществления образовательного процесса. В 1967 году было построено и введено в эксплуатацию новое двухэтажное здание, в котором и сейчас располагается школа.

Религия 
По преданию значительную долю населения слободы составляли разбойники, и именно в эту слободу совершил свою первую миссионерскую поездку святитель Питирим Тамбовский. Как результат его проповеднической деятельности здесь построили храм в честь св. Иоанна Предтечи. Вплоть до революции 1917 года в храме хранился напрестольный крест, подаренный самим святителем. Еще одним свидетельством святительских трудов епископа Питирима был колодец с водой ископанный им собственноручно, но он был засыпан жителями в начале XX века.

В 80-х годах XVIII века обветшавший храм был перестроен, а в 1870 году начато строительство нового деревянного храма, освященного в 1871 года в честь Усекновения Главы св. Иоанна Предтечи.

В одноштатном приходе существовала церковно-приходская школа, церковное попечительство. В 1893 году открыто общество трезвости.

Решением особой комиссии президиума Верховного совета РСФСР от 27 июня 1939 года по Тамбовской области церковь в с. Донском была закрыта. Здание церкви снесено, материал предполагали использовать на строительство школы.

В сентябре 2002 года начато строительство нового храма. 25 ноября 2008 года Его Преосвященство, Преосвященнейший Феодосий, епископ Тамбовский и Мичуринский совершил великое освящение новосооруженного храма.

Примечания 

Населённые пункты Тамбовского района (Тамбовская область)